Welcome to the Dollhouse puede referirse a:

Welcome to the Dollhouse película dirigida por Todd Solondz en el año 1995; o
Welcome to the Dollhouse (álbum) segundo disco de estudio de la agrupación femenina R&B/Pop Danity Kane.